

Plaatsen 
 Forest Park (Georgia), een stad in de Amerikaanse staat Georgia
 Forest Park (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Forest Park (Ohio), een stad in de Amerikaanse staat Ohio
 Forest Park (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Parken 
 Forest Park (New York), een stadspark in het stadsdeel Queens van de Amerikaanse stad New York
 Forest Park (Portland), een groot bosrijk openbaar park in de Amerikaanse stad Portland (Oregon)
 Forest Park (Saint Louis), een openbaar park in de Amerikaanse stad Saint Louis (Missouri)
 Forest Park (Springfield), een groot openbaar park in de Amerikaanse stad Springfield (Massachusetts)

Zie ook 
 Lake Forest Park